Абенсур или Абензур () — фамилия португальского происхождения.

 Абензур, Даниил (Daniel Abensur; ум. 1711) — португальский еврей, гамбургский банкир, министр-резидент польского короля в Гамбурге.
  (1939—2017) — французский философ.

См. также 
 Абин Сур ()

Примечания